Омам () — фамилия.
 Омам, Френсис (род. 1973) — камерунский и российский футболист.
 Омам-Бийик, Франсуа (род. 1966) — известный камерунский футболист, нападающий.